Tersonia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Tersonia ingår i familjen Gyrostemonaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kålordningen
Tersonia